Поштар се може односити на:

 Поштар, занимање, особа која разноси пошту
 ЖОК Поштар, одбојкашки клуб
 Поштар (филм), филм из 1994.
 Поштар (ТВ филм), филм из 1991.
 Поштар (Отписани), епизода ТВ серије Отпсани
 Нервозни поштар, сарајевски бенд
 Поштар увек звони двапут (филм из 1981)
 PostarOnline, онлајн информативни портал